riu Brent, (Anglaterra)
 Brent (Londres), districte al nord-oest de Londres, Regne Unit.
 Petroli Brent, classificació del petroli.
 Brent (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama.